Агенор се може односити на:
 Агенор, феничански краљ Тира;
 Агенор (Посејдонов син), син Посејдона и Либије;
 Агенор (Антенов син), лик из Хомерове Илијаде;
 Агенор Аргоски, члан владарске куће Аргоса;
 Агенор (Плеуноров син),
 Агенор (Фегејев син)
 Агенор, један од Ниобида

Остало 
 Агенор Марија Голуховски, пољски државник;